Fradelos (Braga), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Braga, of
Fradelos (Vila Nova de Famalicão), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão.